Grey (englisch für Grau) steht für:

 Grey (Familienname), Familiennamen
 Grey (Ufologie), hypothetisches außerirdisches Lebewesen
 Grey (Band), US-amerikanisches Elektropopduo
 De Grey (Australien), Ort in der Region Pilbara in Western Australia

Siehe auch:
 Grey County in Ontario, Kanada
 Grey Global Group, Verbund von Kommunikationsagenturen
 Grey Island, Insel im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Grey River, Flüsse
 De Grey River, Fluss in Australien
 Grey-Syndrom, Krankheitsbild bei Früh- und Neugeborenen
 Grey-Turner-Zeichen, Zeichen für eine Pankreatitis
 Grey’s Anatomy, US-amerikanische Fernsehserie
 JJ Grey & Mofro, US-amerikanische Musikgruppe
 Earl Grey (Tee), Teemischung
 Lady Grey (Tee), Teemischung
 Agnes Grey, Roman von Anne Brontë
 Shades of Grey (Begriffsklärung)
 Fifty Shades of Grey
 Gray (Begriffsklärung)
 Graye
 Cray (Begriffsklärung)